L'édition 2017 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 19 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Petra Kvitová remporte l'épreuve en simple, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemande Angelique Kerber, l'Américaine Madison Keys, de la Croate Mirjana Lučić-Baroni, de la Lettonne Jeļena Ostapenko, de la Polonaise Agnieszka Radwańska, de la Portoricaine Mónica Puig, de la Roumaine Simona Halep, des Russes Daria Kasatkina et Elena Vesnina et de la Tchèque Karolína Plíšková. Elles sont respectivement remplacées par Tereza Smitková, Alizé Cornet, Donna Vekić, Magda Linette, Nao Hibino, Duan Ying-Ying, Natalia Vikhlyantseva, Christina McHale, Ashleigh Barty et Naomi Osaka.

Lauréates 
Petra Kvitová remporte le  de sa carrière en battant en finale Ashleigh Barty. Agressée en  et éloignée des courts jusque fin mai, elle s'adjuge ainsi son premier titre de la saison.

En double, Ashleigh Barty et Casey Dellacqua remportent leur  ensemble en battant en finale la paire Chan Hao-ching et Zhang Shuai. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2017
Tennis en juin 2017